Водозаборный узел — инженерно-технический комплекс строений и оборудования для автономного водоснабжения объектов различного назначения.
 Воздухозаборник — устройство забора воздуха и перенаправление его в требуемом объеме и направлении.
 Внешнее запоминающее устройство — устройство хранения данных.
 Выносное заправочное устройство — устройство для залива топлива (сжиженного газа, бензина и т. п.) в автомобиль, оборудование.